ClubJenna — компания, основанная в 2000 году и занимающаяся производством различных порнографических материалов. Компания была основана бизнесменом и порноактёром Джэем Грдина (псевдоним Джастин Стерлинг), а также порноактрисой Дженной Джеймсон.

ClubJenna был основан в начале как персональный веб-сайт актрисы, а позднее расширен до рамок продюсирующей компании, выпускающей фильмы с 2001 года. Первым фильмом студии стал «Briana Loves Jenna». Дженна Джеймсон снялась в нём вместе с порноактрисой немецкого происхождения Брианой Бэнкс. В 2003 году картина была представлена к наградам AVN Awards в номинациях «Самый продаваемый фильм» и «Самый лучший фильм в кинопрокате» за 2002 год. К 2005 году доходы студии ClubJenna составили 30 миллионов долларов в год. В 2006 году Рейтерс назвало компанию как одну из самых мощных в американской порноиндустрии.

В настоящее время контракт с компанией имеют такие звёзды как Лила Стар и Рокси Джезель. Кристал Стил стала первой порноактрисой, заключившей контракт со студией в октябре 2003 года. 2 мая 2007 года компания объявила о продлении контрактов со своими четырьмя главными исполнительницами: Эштон Мур, Маккензи Ли, Софией Росси и Шанель Сент. Джеймс. Джесси Капелли и Бри Беннетт же покинули компанию.

Выпущенные фильмы

2002 
 Briana Loves Jenna

2003 
 I Dream of Jenna
 Jenna Loves Kobe

2004 
 Bella Loves Jenna
 The Masseuse
 Krystal Method

2005 
 Steal Runway
 Raw Desire
 Jenna Loves Pain

2006 
 Porno Revolution
 Nikita’s Extreme Idols
 McKenzie Made
 Krystal Therapy
 Sophia Syndrome
 Deep in Style
 McKenzie Illustrated
 Insexts
 Jenna’s Provocateur
 Brea’s Crowning Glory
 Chanel No. 1
 Ashton Asylum
 Jesse Factor
 Filthy’s First Taste
 MILF School
 Altered Minds
 Jenna Loves Justin
 McKenzie Loves Pain

2007 
 Filthy’s First Taste: Second Edition
 MILF School 2
 Killer Desire
 Club Jenna’s Casting Couch Part 1
 Rockin' Roxy
 Filthy’s Monster Cocks
 Filthy’s First Taste 3
 Sophia Revealed
 Chatte Magnifique
 Brea’s Prowl
 Janine Loves Jenna
 Jesse Loves Pain
 Chanel Illustrated
 Bangin Brea
 Confessions Of The Heart
 La Femme Chanel
 I Dream Of Jenna # 2
 Beloved Chanel
 Rossi’s Revenge
 Brea Unfaithful
 Sophia’s Private Lies
 Lela Undone
 Erotic Aftershock

2008 
 Jenna Loves Diamonds
 Filthy’s First Taste 7
 Dylan’s Ultimate Fantasy
 Pinup Perversions With Lela Star
 Sophia Royale
 Chanel # 2
 Roxy Jezel: Shagaholic
 Brea’s Mirror Image
 Roxy’s Wet Dreams
 Pinup Perversions With Roxy Jezel
 High Definition
 Cock Grinder: Brea Bennett
 Served Raw
 Burn
 Possessed & Undressed
 Brea’s Private Lies # 2
 Milk Jugs
 Ass On Tap
 Sophia Illustrated
 Pinup Perversions With Krystal Steal
 Flesh Agenda

Ссылки 
 Официальный сайт

Порнографические киностудии США